A cinege vagy cinke négy madárcsalád fajainak összefoglaló neve:
Cinegefélék - a legismertebb cinegefajok ide tartoznak 
Függőcinege-félék
Papagájcsőrűcinege-félék
Panuridae (Barkóscinege)